Chuuk ist der Name von

 Chuuk (Atoll), Atoll der Föderierten Staaten von Mikronesien
 Chuuk (Bundesstaat), Bundesstaat der Föderierten Staaten von Mikronesien
 der Chuukesischen Sprache